Ла-Мата-де-Ледесма ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ледесма. Занимает площадь 38,65 км². Население — 118 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается святой Мигель.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки